Jeffares est un nom de famille. Plusieurs personnes notables portent ce nom de famille dont :

 , maire en Nouvelle-Zélande
  (1917-1994), joueur de cricket Indien d'origine Sud-Africaine
 (1920-2005), universitaire littéraire irlandais
 , joueur de cricket irlandais d'origine Sud-Africaine

Source de la traduction